О́скар Ди́ас (): Диас Асприлья, Оскар (род. 1972) — колумбийский футболист
 Диас Гонсалес, Оскар (род. 1984) — испанский футболист
 Диас Гонсалес, Оскар Надин (род. 1984) — парагвайский футболист